Чемпіонат Австрії 1975—1976 () — 65-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Одинадцятий титул чемпіона Австрії здобув Аустрія ВАК.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1976
Австрія
Австрія
1975 в австрійському спорті
1976 в австрійському спорті